Campanulotes é uma gênero de insetos pertencente à família Philopteridae. É principalmente um gênero que agrupa espécies de parasitas de aves.

Espécies 
Estas são algumas espécies deste gênero:
 Campanulotes bidentatus
 Campanulotes campanulatus
 Campanulotes defectus
 Campanulotes durdeni
 Campanulotes elegans
 Campanulotes flavus
 Campanulotes frenatus

Piolhos